Серге́й Ви́кторович Стукашо́в (12 ноября 1959, пос. Актас, г.а. Сарань, Карагандинская область, Казахская ССР, СССР) — советский футболист. Мастер спорта международного класса.

Игровая карьера 
Воспитанник школы «Шахтёр» Караганда.

Выступал за команды:
 1976 — «Шахтёр» Караганда
 1977—1984 — «Кайрат» Алма-Ата
 1985—1988 — «Динамо» Москва

В чемпионате СССР провёл 223 матча, забил 52 гола. В еврокубках провёл 8 матчей.

В сборной СССР (1984—1985) — 6 матчей, забил 2 гола. В олимпийской сборной СССР (1984) — 1 матч.
Первый вызов в сборную СССР — 28.03.1984. Последний вызов в сборную СССР — 27.03.1985.

Достижения 
 1978 — победитель юношеского турнира УЕФА.
 1979 — серебряный призёр юниорского чемпионата мира.
 1986 — серебряный призёр чемпионата СССР.

Тренерская карьера 
В 1991 году окончил Высшую Школу Тренеров.
 1992—1998 — тренер СДЮШОР «Динамо» (Москва)
 1998—2001 — тренер отдела сборных команд РФС.
 2002 (январь) — 2002 (май) — главный тренер «Спартак» Щёлково.
 2003 (январь) — 2006 (март) — старший тренер ФК «Рубин» (дубль) Казань.
 С 2006 (март) — тренер ЦПФ ФК «Динамо» (Москва) им. Л. И. Яшина. (команда 2001 г.р. (главный тренер); команда 1992 г.р. (помощник главного тренера); команда 1994 г.р. (помощник главного тренера)).

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Мастера спорта СССР международного класса
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Спартак» Щёлково